Овезов — туркменская фамилия.

 Овезов, Байрамгельды Оразгельдыевич — заместитель председателя Кабинета министров Туркмении. 
 Овезов, Балыш Овезович (1915—1975) — первый секретарь ЦК Компартии Туркмении.
 Овезов, Батыр Балышевич (1939—2007) — член-корреспондент АН Туркменистана.
 Овезов, Бояр (1900—1968) — председатель колхоза.
 Овезов, Дангатар (1911—1966) — туркменский композитор и дирижёр.
 Овезов, Ягмур Овезович (1945) — туркменский государственный деятель.